Mały Bór peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Mały Bór, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Mały Bór, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie